Erich Hartmann (1922-1993) est un pilote de chasse allemand.
 Erich Hartmann (1922-1999) est un photographe américain.